Une raffinerie est une installation industrielle ou artisanale destinée à transformer ou purifier divers produits. Selon le produit traité, ce peut être :
 une raffinerie de pétrole ;
 une raffinerie de sucre ;
 une raffinerie de sel ;
 une raffinerie de métaux : aluminium, cuivre, or, plomb, nickel, argent, uranium, zinc, magnésium et cobalt.